

Patronyme 

 Thomas Morong (1827-1894), un botaniste américain dont l’abréviation botanique standard est Morong.

Lieu 

 Morong (Bataan), une municipalité des Philippines ;
 Morong (Rizal), une municipalité des Philippines ;
 Province de Morong, maintenant une partie de la province de Rizal.